Der DS 5 ist ein Pkw der zu PSA gehörigen französischen Marke Citroën beziehungsweise deren Submarke DS Automobiles. Das Fahrzeug wurde im April 2011 (Citroën DS5) auf der Shanghai Auto Show vorgestellt. Auf dem Heimatmarkt Frankreich war es ab dem 24. November 2011 erhältlich, während es in Deutschland am 3. März 2012 eingeführt wurde.

In Sochaux wurde die Produktion des DS 5 im Mai 2018 eingestellt, im chinesischen Shenzhen wurde er noch bis 2019 gebaut.

Geschichte 
Der DS 5 ist konzeptionell eine Mischung verschiedener Fahrzeuggattungen. Technisch entspricht er zum Teil dem Kompaktvan Peugeot 3008, ist aber 16 cm länger und 13 cm flacher.

Zugehörig zu Citroëns zweiter Modelllinie, der DS-Linie, ist der DS 5 besonders hochwertig angelegt. Dies spiegelt sich unter anderem in den umfassenden Ausstattungsmöglichkeiten wider. Durch eine sportliche Abstimmung rollt das Fahrzeug Citroën-untypisch eher „hölzern“ ab, was in vielen Fachpublikationen zu Kritik geführt hat. Die für Citroën markentypische, besonders komfortable Hydropneumatik ist für den DS5 jedoch nicht verfügbar, weil sie nach Ansicht von Citroën mit dem sportlichen Charakter des DS 5 nicht vereinbar ist.

Der DS 5 diente in einer besonders umweltverträglichen Variante Hybrid4 als Staatslimousine von Frankreichs Präsident François Hollande.

Modellpflege 
Auf dem Genfer Autosalon im März 2015 wurde ein Facelift vorgestellt.
Seither wird das Modell als DS5 vermarktet. Es wurden die Frontscheinwerfer modernisiert und einige Bedienelemente des Infotainment-Systems auf der Mittelkonsole entfielen, deren Funktion nunmehr von einem neuen Touch-Display übernommen wird.

Zudem ersetzt der THP 165 die beiden vorigen Benzinmodelle THP 155 und THP 200.

Technische Daten 
Neben den im DS4 verwendeten Motoren gibt es einen Dieselhybrid mit 147 kW (200 PS) und einem CO2-Ausstoß von 99 g/km, was einem Verbrauch von 3,8 l/100 km entspricht, welcher in dieser Form auch in den Peugeot-Modellen 3008 und 508 angeboten wird. Im November 2012 wurde der Verbrauch ebendieses Modells auf 3,5 l/100 km gesenkt.

Ottomotoren

Dieselmotoren

China

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart bis einschließlich Dezember 2018 sind in der Bundesrepublik Deutschland 5.735 DS5 neu zugelassen worden. Mit 2.137 Einheiten war 2012 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Weblinks

Einzelnachweise 

Kombilimousine
Hybridelektroautomodell